Лим Ё Хван (, родился 4 сентября 1980, ) — корейский профессиональный игрок, более известный под псевдонимом SlayerS_`BoxeR` (сокращённо Boxer), также известный как «Император Терранов».

Биография 
Лим принимал участие в профессиональных соревнованиях по StarCraft, является одним из наиболее успешных игроков в StarCraft. Был популярен в своей родной стране — Южной Корее и за её пределами. В своё время Лим показывал отличное мастерство игры и заставил многих людей пересмотреть свои взгляды на компьютерные игры. Он оказал большое влияние на игроков в StarCraft, особенно на тех кто играет за терранов, способствовал развитию StarCraft в Южной Корее. Его фан-клуб насчитывал более 600,000 человек. Он также выиграл более 1300 официальных матчей. Единственный, кто выиграл World Cyber Games по StarCraft дважды, причем подряд (2001, 2002), первый кто достиг отметки в 100 побед на престижной профессиональной лиге от телеканала OnGameNet, занимал первое место в MBCGame Starleague. Лим Ё Хван долгое время удерживался на первой строчке рейтинга KeSPA (Korea e-Sports Association, главный рейтинг среди корейских профессионалов). Его пребывание на вершине продолжалось 17 месяцев. Благодаря своим достижениям он сумел заработать немало денег в мире StarCraft. Стоит отметить, что SlayerS_`BoxeR` является одним из немногих профессиональных игроков в StarCraft, кто выпустил собственную книгу и не одну. Первая была посвящена порядкам развития и стратегиям, которые использовал сам киберспортсмен, а вторая является автобиографией. Самые интересные её главы, носящие названия «Сделай себя сам…», «Я должен победить» и «23—летний миллионер» были опубликованы на многих сайтах в интернете. Отслужив положенный срок в ВВС Южной Кореи, он вернулся к тому, что умеет делать лучше всего. 21 декабря 2008 Лим Ё Хван закончил свою службу в вооружённых силах Кореи. Затем он посетил офис команды SKT1, где после беседы с руководящим составом и тренерским штабом было вынесено решение о том, что Boxer официально возвращается в команду, как игрок.

После выхода Starcraft II, Лим стал играть в него на Battle.net, а позже заявил, что будет пробовать профессионально играть в эту игру.

Личная жизнь 
В 2010 г. Лим начал встречаться с южнокорейской актрисой Ким Га Ён. В 2011 г. они сообщили о своем браке, однако свадебная церемония состоялась лишь в 2016 г. 1 августа 2015 г. у пары родилась дочь.

Основные достижения 

 Более 500 побед в телевизионных матчах
 Дважды чемпион World Cyber Games (2001, 2002 и единственный игрок в StarCraft которому это удалось)
 Первый игрок набравший 100 побед в OnGameNet Starleague (OSL)
 Первый игрок выигравший более чем один OSL (Hanbitsoft 2001, Coca Cola 2001)
 Дольше всех удерживал первую позицию в рейтинге KeSPA (Korea e-Sports Association) (17 месяцев)
 Выиграл первый KPGA Tour (сейчас MBC Starleague)
 Занял второе место в OnGameNet Starleague 4 раза (2001 SKY, 2002 SKY, 2004 EVER, 2005 SO1)
 Занял второе место в первой KT-KTF премьер лиге
 Чемпион KPGA MBC Starleague с февраля 2002 по март 2002
 Полуфиналист GSL 2 (Starcraft II) 2010

См. также 
 Профессиональные соревнования по StarCraft
 StarCraft в Южной Корее

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20111113122338/http://reps.ru/printcolumns.php?columns=68
 http://boxerbiography.blogspot.com
 https://web.archive.org/web/20180809011059/http://boxerforever.com/

Примечания 

Киберспортсмены Республики Корея
Профессиональные игроки в StarCraft: Brood War
Профессиональные игроки в StarCraft II